Джо́ренстед () — имя собственное, распространено в виде фамилий.
 Джоренстед, Гэри — американский кёрлингист.
 Джоренстед, Николь (род. 1980) — американская кёрлингистка, участница зимних Олимпийских игр 2010.